Résultats détaillés du simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de Séoul.

Faits marquants 
 Miloslav Mečíř s'impose en demi-finale face à la tête de série 1 Stefan Edberg puis en finale face à Tim Mayotte tête de série 2.
 Pas moins de 155 joueurs issus de 60 pays différents participent à cette épreuve.
 Des tableaux de qualification et de pré-qualification regroupant les joueurs en fonction de leur continent ont été mis en place. Ils comprennent beaucoup de joueurs amateurs provenant notamment de Jordanie, du Koweït, du Guatemala, des Bermudes, de Zambie, du Ghana ou encore de Saint-Marin. Ces tableaux ont été supprimés à partir de 1996.
 La participation n'étant pas obligatoire, de nombreux joueurs sont absents de la compétition tels que Mats Wilander (n°1), Ivan Lendl (n°2), Andre Agassi (n°4), Boris Becker (n°5) et Yannick Noah (n°8).
 Seuls trois joueurs du top 10 participent aux Jeux : Stefan Edberg, Tim Mayotte et Miloslav Mečíř, respectivement n°3, 9 et 10 à l'ATP.
 Le problème du calendrier se pose car le tournoi est organisé en même temps que d'autres : Los Angeles (où se trouve Andre Agassi), Genève (avec Kent Carlsson, n°6 et Guillermo Pérez Roldán, n°13) et Bari (avec Thomas Muster, n°16).
 4 têtes de série sont éliminées dès le premier tour : Andrei Chesnokov, Ronald Agenor, John Fitzgerald et Luiz Mattar.
 L'Italien Paolo Canè,  mondial atteint les quarts de finale.
 À noter la victoire express du Soviétique Andreï Cherkasov,  mondial face au modeste Paraguayen Hugo Chapacú,  : 6-0, 6-0, 6-1.
 La principale surprise provient de l'élimination du 11 à l'ATP et faisant partie des prétendants à une médaille, Henri Leconte par le Sud-Coréen Kim Bong-soo,  mondial.
 La médaille de bronze est partagée entre Stefan Edberg et Brad Gilbert. À ce moment, Edberg mène 6-1 dans leurs face-à-faces. Ils se rencontrent de nouveau en 1989, victoire de Gilbert. Après leur dernière rencontre, victoire d'Edberg en 1993, le Suédois mène 15 victoires à 4.

Parcours 

|-
|1|| Stefan Edberg||align=center|1/2 finale|| Miloslav Mečíř (3)
|-
|2|| Tim Mayotte||align=center|Finale|| Miloslav Mečíř (3)
|-
|3||bgcolor=CCCCFF| Miloslav Mečíř||align=center|Vainqueur'''|| Tim Mayotte (2)
|-
|4|| Henri Leconte||align=center||| Kim Bong-soo (Alt)
|-
|5|| Brad Gilbert||align=center|1/2 finale|| Tim Mayotte (2)
|-
|6|| Emilio Sánchez||align=center||| Paolo Canè
|-
|7|| Anders Järryd||align=center||| Carl-Uwe Steeb (Q)
|-
|8|| Andrei Chesnokov||align=center||| Michiel Schapers

|-
|9|| Darren Cahill||align=center||| Robert Seguso (Alt)
|-
|10|| Jakob Hlasek||align=center||| Stefan Edberg (1)
|-
|11|| Ronald Agenor||align=center||| Leonardo Lavalle
|-
|12|| Amos Mansdorf||align=center||| Tim Mayotte (2)
|-
|13|| Martín Jaite||align=center|1/4 de finale|| Brad Gilbert (5/)
|-
|14|| John Fitzgerald||align=center||| Grant Connell (Q)
|-
|15|| Slobodan Živojinović||align=center||| Guy Forget
|-
|16|| Luiz Mattar||align=center||| Wally Masur
|}

|-
|1|| Agustín Moreno||align=center||| Stefan Edberg (1)
|-
|2|| Zeeshan Ali||align=center||| Jakob Hlasek (10)
|-
|3|| Grant Connell||align=center||| Javier Sánchez (Q)
|-
|4|| Sadiq Abdullahi||align=center||| Javier Sánchez (Q)
|-
|5|| Javier Sánchez||align=center||| Paolo Canè
|-
|6|| Shuzo Matsuoka||align=center||| Emilio Sánchez (6)
|-
|7|| Omar Camporese||align=center||| Guy Forget
|-
|8|| Mark Gurr||align=center||| Sergio Casal
|-
|9|| Wojetk Kowalski||align=center||| Tony Mmoh (Q)
|-
|10|| Tony Mmoh||align=center||| Michiel Schapers
|-
|11|| Andrei Cherkasov||align=center||| Brad Gilbert (5/)
|-
|12|| Alex Antonitsch||align=center||| Darren Cahill (9/Q)
|-
|13|| Darren Cahill||align=center||| Robert Seguso
|-
|14|| Chris Pridham||align=center||| Martín Jaite (13)
|-
|15|| Shahar Perkiss||align=center||| Javier Frana (Q)
|-
|16|| Javier Frana||align=center||| Martín Jaite (13)
|-
|17|| Clément N'Goran||align=center||| Andrew Castle
|-
|18|| Carl-Uwe Steeb||align=center|1/4 de finale|| Tim Mayotte (2)
|-
|19|| Alexander Volkov||align=center||| Carl-Uwe Steeb (Q)
|-
|20|| Goran Ivanišević||align=center||| Kelly Evernden
|}

|-
|1|| Horst Skoff||align=center||| Stefan Edberg (1)
|-
|2|| Ronald Agenor||align=center||| Leonardo Lavalle
|-
|3|| Andrei Chesnokov||align=center||| Michiel Schapers
|-
|4|| Brad Gilbert||align=center|1/2 finale|| Tim Mayotte (2)
|-
|5|| Nduka Odizor||align=center||| Robert Seguso
|-
|6|| Anders Järryd||align=center||| Carl-Uwe Steeb (Q)
|}

|-
|1|| Toshihisa Tsuchihashi||align=center||| Agustín Moreno (Q)
|-
|2|| Stephen Alger||align=center||| Jakob Hlasek (10)
|-
|3|| Morten Christensen||align=center||| Slobodan Živojinović (15)
|-
|4|| George Kalovelonis||align=center||| Kim Bong-soo
|-
|5|| Martin Laurendeau||align=center||| Anders Järryd (7/)
|-
|6|| Yoo Jin-sun||align=center||| Amos Mansdorf (12)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1988
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1988
 Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1988

Liens externes 
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 1988
Jeux olympiques